DMK est un code, il peut faire référence à :
 Aéroport international de Bangkok Don Muang, selon le code AITA des aéroports.
 Dravida Munnetra Kazhagam, la fédération dravidienne du progrès, parti politique indien social-démocrate.
 Deutsches Milchkontor, une coopérative laitière allemande.

Code